Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2015 nastoupilo třicet hráček. Bulharská obhájkyně titulu a kvalifikantka Cvetana Pironkovová vypadla v semifinále s Petrou Kvitovou. Utkání představovalo reprízu semifinálového duelu obou hráček z předchozího ročníku s opačným výsledkem.

Do finále se probojovaly dvě české tenistky, světová čtyřka Petra Kvitová a 22. žena žebříčku Karolína Plíšková. V předchozí kariéře se utkaly pouze jednou, a to na zářijovém čínském turnaji Wuhan Open 2014, kde Kvitová vyhrála po třísetovém průběhu. Světová čtyřka zvítězila proti krajankám ve všech deseti duelech sezóny 2014 a s Češkou již neprohrála 14 utkání v řadě. Na adresu finálové soupeřky uvedla: „Karolína hraje výborně a na finále se těším. Bude to proti krajance trochu jiné, poznaly jsme se více při finále Fed Cupu.“

Plíšková zaznamenala ve druhém kole první kariérní výhru poměrem 6–0 a 6–0, když vyřadila Gibbsovou. Mezi poslední osmičkou si poradila se sedmnáctou hráčkou klasifikace Carlou Suárezovou Navarrovou a v semifinále zdolala světovou devítku a finalistku minulého ročníku Angelique Kerberovou. V zápase zahrála sedm es proti jedinému soupeřky, která si také nevypracovala ani jednu breakovou příležitost. Lounská rodačka naopak proměnila tři z pěti breakbolů. Po svém premiérovém finále v kategorii WTA Premier se poprvé v kariéře posunula do elitní dvacítky žebříčku WTA na 20. příčku.

Patnáctý titul na okruhu WTA Tour si připsala Petra Kvitová, když ve finále zdolala Karolínu Plíškovovou po zvládnutých tiebreakových koncovkách obou setů, v nichž rozhodl vždy rozdíl dvou bodů. Českou soupeřku tak porazila ve 36. zápase ze 43 odehraných, z toho posledních patnáct jich vyhrála. Na čtvrtém nejstarším turnaji světa International Sydney navázala na trofej Jany Novotné z roku 1991. V následné klasifikaci z 19. ledna 2015 zůstala Kvitová na čtvrtém místě a do nadcházejícího Australian Open přijížděla bojovat o post světové jedničky.

České singlové finále se na okruhu uskutečnilo poprvé po šesti letech, když naposledy předtím zvítězila Petra Kvitová nad Ivetou Benešovou na lednovém Moorilla Hobart International 2009, konaném v australském Hobartu.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= P Hercog
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ka Plíšková
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Lisicki
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=64
| RD1-seed06=
| RD1-team06=| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=77

| RD1-seed07=
| RD1-team07= E Svitolina
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= J Makarova
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= A Radwańska
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Cornet
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= G Muguruza
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= S Errani
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= D Gavrilova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= B Bencic
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= L Curenko
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= A Kerber
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= N Gibbs
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ka Plíšková
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= J Makarova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= A Radwańska
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G Muguruza
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= D Gavrilova
| RD2-score07-1=78
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= A Kerber
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ka Plíšková
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=0

| RD3-seed03=
| RD3-team03= G Muguruza
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= A Kerber
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2015